Belgrano steht für folgende Orte und Verwaltungseinheiten:
 General Belgrano (Buenos Aires), Stadt in der Provinz Buenos Aires (Argentinien)
 Villa General Belgrano, Stadt in der Provinz Córdoba (Argentinien)
 Fortín Belgrano, Ortschaft in der Provinz Chaco (Argentinien)
 Belgrano (Mendoza), Distrikt im Ballungsraum Mendozas (Argentinien)
 Belgrano (Buenos Aires), Stadtteil von Buenos Aires (Argentinien)
 Belgrano (Rosario), Stadtviertel von Rosario (Argentinien)
 Barrio Villa Belgrano, Stadtviertel von Córdoba (Argentinien)
 Colonia Belgrano, Gemeinde in der Provinz Santa Fe (Argentinien)
 Partido General Belgrano Provinz Buenos Aires (Argentinien)
 Departamento Doctor Manuel Belgrano, Departamento in der Provinz Jujuy (Argentinien)
 Departamento General Belgrano (Chaco), Departamento in der Provinz Chaco (Argentinien)
 Departamento General Manuel Belgrano, Departamento in der Provinz Misiones (Argentinien)
 Departamento General Belgrano (La Rioja), Departamento in der Provinz La Rioja (Argentinien)
 Departamento Belgrano (San Luis), Departamento in der Provinz San Luis (Argentinien)
 Departamento Belgrano (Santa Fe), Departamento in der Provinz Santa Fe (Argentinien)
 Departamento Belgrano (Santiago del Estero), Departamento in der Provinz Santiago del Estero (Argentinien)

Belgrano steht für folgende geographischer Objekte:
 Río Belgrano, Fluss in Argentinien
 Lago Belgrano, See im südlichen Argentinien
 Cerro Belgrano, Berg in Argentinien

Belgrano steht für folgende Schiffe:
 General Belgrano (1897), argentinischer Panzerkreuzer
 General Belgrano (Schiff, 1938), argentinischer leichter Kreuzer
 Adolph Woermann (Schiff, 1888), bis 1896 Belgrano
 Belgrano-Klasse

Belgrano steht für folgende Einrichtungen und Vereine:
 Belgrano-I-Station, Belgrano-II-Station und Belgrano-III-Station, argentinische Antarktisstationen
 CA Belgrano, Sportvereins aus Córdoba (Argentinien)
 Belgrano AC, Sportvereins aus Buenos Aires (Argentinien)
 Universität Belgrano
 Puerto Belgrano, Haupthafen der argentinischen Marine

Belgrano ist der Familienname folgender Personen:
 Eduardo Belgrano Rawson (* 1943), argentinischer Schriftsteller
 Manuel Belgrano (1770–1820), argentinischer Anwalt, Politiker und General

Belgrano steht für weiters für folgendes:
 Belgranodeutsch, deutsch-spanischen Dialektes in Buenos Aires (Argentinien)
 Avenida Belgrano, Straße in der Buenos Aires (Argentinien)
 Radio Belgrano, argentinischer Radiosender
 (2808) Belgrano, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.

Siehe auch:
 Villa Belgrano